Сезон ВНБА 2006 — стал 10-м сезоном женской национальной баскетбольной ассоциации (ВНБА), после окончания которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Детройт Шок».

В регулярном чемпионате приняло участие 14 клубов, на один больше, чем в прошлом, так как в межсезонье, 20 сентября 2005 года, была образована новая команда, «Чикаго Скай», о создании которой было объявлено ещё до начала предыдущего сезона, в феврале 2005 года. «Чикаго Скай» стал первым клубом, созданным после 2000 года, когда ВНБА пополнило сразу четыре клуба, «Индиана Фивер», «Майами Сол», «Портленд Файр» и «Сиэтл Шторм». 5 апреля в Бостоне на драфте ВНБА 2006 года под первым номером командой «Миннесота Линкс» была выбрана защитник Сеймон Огастус из университета штата Луизиана. Под вторым номером на том драфте клубом «Финикс Меркури» была выбрана защитник Кэппи Пондекстер из Ратгерского университета.

Регулярка стартовала 20 мая матчем между прошлогодним чемпионом командой «Сакраменто Монархс» и клубом «Финикс Меркури», в котором «Монархс» разгромили своего соперника со счётом 105:78. 12 июля в Мэдисон-сквер-гардене в Нью-Йорке состоялся Матч всех звёзд, в котором команда Восточной конференции переиграла команду Западной конференции со счётом 98:82. MVP этого матча была признана защитник «Коннектикут Сан» Кэти Дуглас, которая за 17,5 минут, проведённых на площадке, собрала коллекцию из 16 очков, 5 подборов и 4 результативных передач за команду Востока. Регулярный сезон в том году закончился 13 августа, самым ценным игроком которого была признана Лиза Лесли из «Лос-Анджелес Спаркс». Наставник клуба «Коннектикут Сан», Майк Тибо, был признан тренером года, а Сеймон Огастус из «Миннесота Линкс» — новичком года. Официально сезон 2006 года завершился 9 сентября, когда «Детройт Шок» переиграли в решающей встрече финальной серии до трёх побед прошлогоднего победителя «Сакраменто Монархс», а MVP финала была признана защитник «Шок» Деанна Нолан.

Регулярный чемпионат 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок ВНБА: Лиза Лесли, Лос-Анджелес Спаркс
 Самый ценный игрок финала: Деанна Нолан, Детройт Шок
 Новичок года ВНБА: Сеймон Огастус, Миннесота Линкс
 Лучший оборонительный игрок: Тамика Кэтчингс, Индиана Фивер
 Самый прогрессирующий игрок: Эрин Бюшер, Сакраменто Монархс
 Приз за спортивное поведение: Дон Стэйли, Хьюстон Кометс
 Тренер года: Майк Тибо, Коннектикут Сан

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Ф Лорен Джексон (Шторм)
 Ц Лиза Лесли (Спаркс)
 З Дайана Таурази (Меркури)
 З Кэти Дуглас (Сан)

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Шерил Свупс (Кометс)
 Ф Тадж Макуильямс (Сан)
 Ц Шерил Форд (Шок)
 З Алана Бирд (Мистикс)
 З Сеймон Огастус (Линкс)

 Сборная новичков:
 София Янг (Силвер Старз)
 Моник Карри (Стинг)
 Кэндис Дюпри (Скай)
 Кэппи Пондекстер (Меркури)
 Сеймон Огастус (Линкс)

 Первая сборная всех звёзд защиты:
 Шерил Свупс (Кометс)
 Тамика Кэтчингс (Фивер)
 Лиза Лесли (Спаркс)
 Талли Бевилаква (Фивер)
 Кэти Дуглас (Сан)

 Вторая сборная всех звёзд защиты:
 Шерил Форд (Шок)
 Иоланда Гриффит (Монархс)
 Марго Дыдек (Сан)
 Деанна Нолан (Шок)
 Алана Бирд (Мистикс)

Ссылки 
 
 
 
 

ВНБА в сезоне 2006